Рі́о-Гра́нде ( — букв. Велика Річка) — назва багатьох географічних об'єктів в іспаномовних країнах:

Річки
 Ріо-Гранде (річка у США) — річка на кордоні Мексики і США
 Ріо-Гранде (річка на Вогняній Землі) — річка, що тече територією Чилі й Аргентини на острові Вогняна Земля
 Ріо-Гранде (річка у Кордові) — річка в аргентинській провінції Кордова
 Ріо-Гранде (річка у Ла-Ріосі) — річка в аргентинській провінції Ла-Ріоха
 Ріо-Гранде (річка у Мендосі) — річка в аргентинській провінції Мендоса
 Ріо-Гранде (річка у Патагонії) — річка у Патагонських Андах
 Ріо-Гранде-де-Жужуй — річка в аргентинській провінції Жужуй
 Ріо-Гранде (притока Маморе) — річка у Болівії, права притока Маморе
 Ріо-Гранде-де-Ліпес — річка у Болівії
 Ріо-Гранде-де-Таріха — річка у Болівії
 Ріо-Гранде (притока Парани) — річка у бразильському штаті Мінас-Жаріаїс
 Ріо-Гранде (річка у Баїя) — річка у бразильському штаті Баїя
 Ріо-Гранде (річка у Чилі) — річка у чилійському регіоні Кокімбо
 Ріо-Гранде-де-Тарколес — річка у Коста-Риці
 Ріо-Гранде (річка у Малазі) — річка в іспанській провінції Малага
 Ріо-Гранде (річка у Луго) — річка в іспанській провінції Луго
 Ріо-Гранде-де-Вальдепеньяс — річка в іспанській провінції Хаен
 Ріо-Гранде (річка у Ла-Коруньї) — річка в іспанській провінції Ла-Корунья
 Ріо-Гранде (річка у Леоні) — річка в іспанській провінції Леон
 Ріо-Гранде (річка у Гранаді) — річка в іспанській провінції Гранада
 Ріо-Гранде (річка у Хаені) — річка в іспанській провінції Хаен
 Ріо-Гранде (річка на Філіппінах) — річка у філіппінській провінції Кагаян
 Ріо-Гранде-де-Чіапа — річка у Мексиці
 Ріо-Гранде (річка в Нікарагуа) — річка у центрі Нікарагуа
 Ріо-Гранде (річка у Перу) — ручка у Перу
 Ріо-Гранде-де-Лоїса — річка у Пуерто-Рико
 Ріо-Гранде (річка у Венесуелі) — річка у венесуельському штаті Міранда

Адміністративно-територіальні одиниці
 Ріо-Гранде-ду-Сул — штат Бразилії
 Ріо-Гранде-ду-Норте — штат Бразилії
 Ріо-Гранде (округ, Колорадо) — округ (графство) у штаті Колорадо, США.
 Республіка Ріо-Гранде, до складу якої входили землі сучасних Мексики і США
 Ріо-Гранде (департамент) — департамент аргентинської провінції Вогняна Земля
 Ріо-Гранде (район) — район перуанської провінції Пальпа у департаменті Іка

Населені пункти
 Ріо-Гранде (Сакатекас) — місто у мексиканському штаті Сакатекас
 Ріо-Гранде (Дуранго) — місто у мексиканському штаті Дуранго
 Ріо-Гранде (Оахака) — місто у мексиканському штаті Оахака
 Ріо-Гранде (Вогняна Земля) — місто в аргентинській провінції Вогняна Земдя
 Ріо-Гранде (Сан-Луїс) — місто в аргентинській провінції Сан-Луїс
 Ріо-Гранде (Бразилія) — місто у бразильському штаті Ріо-Гранде-ду-Сул
 Ріо-Гранде (Огайо) — поселення, штат Огайо, США
 Ріо-Гранде (Нью-Джерсі) — переписна місцевість, штат Нью-Джерсі, США

Фільми
 Ріо-Гранде (фільм, 1950) — фільм Джона Форда
 Ріо-Гранде (фільм, 1949) — фільм Нормана Шелдона
 Ріо-Гранде (фільм, 1938) — фільм Сема Нельсона
 Ріо-Гранде (фільм, 1920) — фільм Едвіні Кареве